hrabstwo Perkins (ang. Perkins County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Perkins (ang. Perkins County) w USA, w stanie Dakota Południowa